Ivan Bertoncelj je osebno ime več znanih Slovencev:

 Ivan Bertoncelj (1908 - 1965), partizan in politični delavec
 Ivan Bertoncelj (1914 - 1974), pedagoški delavec